Amerikai Egyesült Államok
 Prairie (Indiana)
 Prairie (Maine)
 Prairie (Mississippi)
 Prairie (Washington)

 Ausztrália
 Prairie (Queensland)